Azijska GP2 sezona 2008 je prva sezona serije, ki je potekala med 25. januarjem in 12. aprilom 2008. Dirkaški naslov prvaka je osvojil francoski dirkač Romain Grosjean.

Dirkači in moštva

Dirkaški koledar

Uradna testiranja

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo 
Odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)

Moštveno prvenstvo 

2008
2008 v športu